Hanel ist der Familienname folgender Personen:

 Birgitte Hanel (* 1954), dänische Ruderin
 Erika Hanel (1916–1965), österreichische Journalistin, Schriftstellerin, Übersetzerin und Literaturfunktionärin
 Fritz Hanel (1908–1994), deutscher evangelischer Kirchenbeamter, Bühnenbildner, Buchillustrator, Grafiker und Kunstmaler
 Helga Hanel (* 1937), österreichische Skirennläuferin
 Hermine Hanel (1874–1944), böhmisch-deutsche Schriftstellerin
 Josef Hanel (1865–1940), deutscher Fotograf und Mykologe
 Norbert Hanel (* 1958), deutscher Provinzialrömischer Archäologe
 Rudolf Hanel (1897–?), österreichischer Fußballspieler
 Tom Hanel (* 1954/55), Bürgermeister von Billings in Montana
 Ulf Hanel (* 1945), deutscher Diplomat
 Valeska Hanel (* 1971), deutsche Schauspielerin
 Walter Hanel (* 1930), deutscher politischer Karikaturist
 Wolfgang Hanel (1930–1994), Sprecher und Reporter der Berliner Abendschau

Siehe auch:
 Hahnel
 Hanell
 Hahnl
 Hänel